Сельское поселение Астаповское  — упразднённое в 2017 году муниципальное образование упразднённого Луховицкого муниципального района Московской области.

Административный центр — посёлок совхоза «Астапово».

География 
Расположено в западной части Луховицкого района. На востоке граничит с городским поселением Луховицы и сельским поселением Фруктовским, на юго-востоке — с сельским поселением Газопроводским, на юге — с сельскими поселениями Гололобовским и Машоновским Зарайского района, на западе — с сельским поселением Клишинским Озёрского района, на северо-западе и севере — с сельским поселением Акатьевским Коломенского района. Площадь территории муниципального образования составляет .

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 21 населённый пункт:

Власть 
Глава муниципального образования «сельское поселение Астаповское» Луховицкого муниципального района Московской области — Маршев Сергей Владимирович.

Число депутатов в представительном органе сельского поселения Астаповское определено в соответствии с законом Московской области от 30 марта 2005 г. № 96/2005-ОЗ «Об обеспечении реализации отдельных положений Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“» и составляет 10 человек.

Председателем Совета депутатов сельского поселения является Лоскутов Александр Васильевич (решение Совета депутатов сельского поселения Астаповское № 1 от 20.10.2009 г.).

«Устав сельского поселения Астаповское Луховицкого муниципального района Московской области» принят решением Совета депутатов сельского поселения Астаповское Луховицкого муниципального района № 32/8 от 2 июня 2006 года.

История 
Сельское поселение Астаповское образовано в 2004 году. В его состав вошли из Астаповского сельского округа: посёлок совхоза «Астапово», село Троицкие Борки, деревни Астапово, Зекзюлино, Золотухино, Клементьево, Плешки, Сарыбьево и Старовнуково; из Городнянского сельского округа село Городна, деревни Берхино, Булгаково, Власьево, Ильясово и Круглово; из Матырского сельского округа село Матыра, деревни Асошники, Игнатьево, Новокунаково, Новоходыкино и Староходыкино.

Символика

Флаг 

Утверждён решением Совета депутатов муниципального образования «сельского поселения Астаповское» Луховицкого района Московской области от 11 апреля 2006 года № 19/6, внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 2389.

Описание:

Герб 
Утверждён решением Совета депутатов муниципального образования «сельского поселения Астаповское» Луховицкого района Московской области от 11 апреля 2006 года № 18/6, внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 2388.

Описание:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения

Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Луховицкого района
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году